

Communes française du Nord
 Capelle : commune française, située dans le département du Nord
 Cappel ou Cappelle
Cappelle-Brouck - Cappelle-la-Grande - Armbouts-Cappel - Oost-Cappel - Saint-Jans-Cappel - Saint-Sylvestre-Cappel - Sainte-Marie-Cappel - Wallon-Cappel - Wemaers-Cappel - West-Cappel - Zegerscappel

Autres communes françaises
Cappel
Cappel, Moselle

Capelle
Capelle-Fermont, Pas-de-Calais
Capelle-en-Artois, jusqu'en 1936, ancien nom de Capelle-lès-Hesdin
Capelle-les-Grands, Eure
Capelle-lès-Hesdin, Pas-de-Calais

La Capelle, Aisne
La Capelle, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Goutrens et à Escandolières
La Capelle, ancienne commune de la Lozère, aujourd'hui intégrée à La Canourgue
La Capelle-Balaguier, Aveyron
La Capelle-Bleys, Aveyron
La Capelle-Bonance, Aveyron
La Capelle-Chaniez, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Cantoin
La Capelle-Saint-Martin, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Luc-la-Primaube
La Capelle-et-Masmolène, Gard
La Capelle-lès-Boulogne, Pas-de-Calais

Lacapelle-en-Vézie, jusqu'en 1932, ancien nom de Lafeuillade-en-Vézie (Cantal)

Diane-Capelle, Moselle
Florentin-la-Capelle, Aveyron
Frévin-Capelle, Pas-de-Calais 
Saint-Omer-Capelle, Pas-de-Calais
Tilly-Capelle, Pas-de-Calais

Autre localité française
 Combe-Capelle, site préhistorique, Dordogne

Localité luxembourgeoise
 Canton de Capellen et le village de Capellen, dans la commune de Mamer

Localités néerlandaises
 Capelle aan den IJssel, commune de la Hollande-Méridionale
 Capelle en Botland, ancienne commune zélandaise
 Sprang-Capelle, village de la commune de Waalwijk

Famille protestante 
C'est le nom d'une famille protestante française, qui a fourni des ministres distingués et de savants hébraïsants dont Louis Cappel, et Jacques Louis Cappel.

Patronymes
 Antoine Capelle, peintre sur porcelaine à la Manufacture de Vincennes, actif de 1745 à 1756, puis à la Manufacture nationale de Sèvres de 1756 à 1800, époux de Marie-Louise Sorin, peintre et père de Antoine Baptiste Michel, peintre à Sèvres ;
 Caroline Capelle (1988- ), réalisatrice et photographe française ;
 Charlie Capelle, navigateur français ;
 Christophe Capelle (1967- ), cycliste français ;
 Émile Capelle (1870-1928), homme politique belge ;
 Eugène Capelle (1834-1887), artiste peintre français ;
 Guillaume Capelle (1775-1843), homme politique français ;
 Jean Capelle (1909-1983), fondateur de l'Institut national des sciences appliquées ;
 Jean Capelle (1913-1977), footballeur international belge ;
 Manon Capelle (-), actrice belge ;
 Omer Capelle (1891-1966), homme politique français ;
 Pierre Capelle, chansonnier, goguettier et écrivain français ;
 Pierrick Capelle, footballeur français de L1

Entreprise 
 Les Transports Capelle sont une compagnie française de transports en convois exceptionnels.

Voir aussi
 les noms avec 
 les noms avec Kapelle, Kappeln, Kappelen ou Kapellen
 Allemagne
 Kappeln
 Kapellen, ville de Geldern
 Belgique
 Hendrikkapelle (Henri-Chapelle), commune de Welkenraedt) 
 
 Kapelle-op-den-Bos
 Poelkapelle, commune de Langemark-Poelkapelle
 Sint-Ulriks-Kapelle, commune de Dilbeek 
 France
Kappelen, Haut-Rhin
 Pays-Bas
Boschkapelle, village de la commune de Hulst
Kapelle, commune de la province de Zélande
Kapellebrug, village de la commune de Hulst
Looperskapelle, village de la commune de Schouwen-Duiveland
Moerkapelle, village de la commune de Zevenhuizen-Moerkapelle
Oostkapelle et Westkapelle, villages de la commune de Veere
Suisse
Kappelen, canton de Berne
 ,
 ,